Cvrčci
Cikada (satelitski sustav) (rus. cvrčak)
Cvrčak (pjesma Vladimira Nazora)
Cvrčak (film), animirani film Dušana Gačića iz 1992.
Cvrčak, kratki film Marka Jukića iz 2014.
Cvrčak i mrav
Cvrčak i Mrvica
Sretan cvrčak
Cvrčak na sat
Cvrčak pod vodopadom, novela Miroslava Krleže
Pjesma cvrčka, kazališna predstava po motivima novele Cvrčak pod vodopadom
Mravac i Cvrčak
Cvrčak cvrči, Ane, singl Đorđija Peruzovića